Heki bezeichnet:

 als Abkürzung das Hebekippdach
 den Firmennamen eines Modellbahnzubehör-Herstellers, siehe Heki (Modelleisenbahn)
 Heki (Kroatien), Ortschaft und Bahnhof auf Istrien (italienisch: Ecchi)

HEKI